Чемпионат Нидерландов 2017 прошёл в Амстердаме с 26 июня по 2 июля 2017 года.

 Категория: 14-я (средний рейтинг: 2593).

Люк Ван Вели победил Сипке Эрнста в тай-брейке со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2017 год в шахматах
Июнь 2017 года
Июль 2017 года
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Спортивные соревнования в Амстердаме